Le sigle UNR peut faire référence à :

Partis politiques 
 Union pour la nouvelle République, parti politique français ;
 Union pour la nouvelle République, parti politique guinéen

Autres 
 Université nationale du Rwanda
 Union de la noblesse russe (Paris)

Homonymie d'acronyme